{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82001) - || 2000 QF219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82002) - || 2000 QG219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82003) - || 2000 QU219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82004) - || 2000 QA226 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82005) - || 2000 RA14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82006) - || 2000 RA18 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82007) - || 2000 RU34 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82008) - || 2000 RV35 || 3 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82009) - || 2000 RF68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82010) - || 2000 RN68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82011) - || 2000 RW68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82012) - || 2000 RQ70 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82013) - || 2000 RA88 || 2 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (82014) - || 2000 RL94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82015) - || 2000 RK95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82016) - || 2000 RJ101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82017) - || 2000 SX6 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82018) - || 2000 SD13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82019) - || 2000 SK23 || 26 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (82020) - || 2000 SZ23 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82021) - || 2000 SJ25 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82022) - || 2000 SQ29 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82023) - || 2000 SG34 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82024) - || 2000 SB46 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82025) - || 2000 SM60 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82026) - || 2000 SG68 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82027) - || 2000 SJ72 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82028) - || 2000 SF82 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82029) - || 2000 SK91 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82030) - || 2000 SG93 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82031) - || 2000 SP98 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82032) - || 2000 SQ103 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82033) - || 2000 SC127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82034) - || 2000 SE134 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82035) - || 2000 SP155 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82036) - || 2000 SF162 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (82037) - || 2000 SJ182 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82038) - || 2000 SF184 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (82039) - || 2000 SG186 || 21 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82040) - || 2000 SZ189 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82041) - || 2000 SL191 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82042) - || 2000 SR203 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82043) - || 2000 SN238 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82044) - || 2000 SP238 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82045) - || 2000 SB241 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82046) - || 2000 SA246 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82047) - || 2000 SX256 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82048) - || 2000 ST274 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82049) - || 2000 SL291 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82050) - || 2000 SW312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82051) - || 2000 SQ314 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82052) - || 2000 SR349 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82053) - || 2000 SZ370 || 23 september 2000 || Mauna Kea || B. J. Gladman, J. J. Kavelaars
|-
| (82054) - || 2000 TG39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82055) - || 2000 TY40 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82056) - || 2000 TD50 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82057) - || 2000 UB24 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82058) - || 2000 UT27 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82059) - || 2000 UM30 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82060) - || 2000 WX8 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82061) - || 2000 WF49 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82062) - || 2000 WY66 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82063) - || 2000 WE125 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82064) - || 2000 WZ158 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82065) - || 2000 XB15 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82066) - || 2000 XG15 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82067) - || 2000 XD45 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82068) - || 2000 XR45 || 15 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82069) - || 2000 YW12 || 24 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (82070) - || 2000 YT28 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82071) Debrecen || 2000 YA32 || 31 december 2000 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (82072) - || 2000 YJ62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82073) - || 2000 YP115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82074) - || 2000 YE119 || 31 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82075) - || 2000 YW134 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82076) - || 2001 AU25 || 4 januari 2001 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| (82077) - || 2001 AG44 || 7 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82078) - || 2001 AH46 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82079) - || 2001 BV2 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82080) - || 2001 BH5 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82081) - || 2001 BC40 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82082) - || 2001 BD51 || 27 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82083) - || 2001 BN62 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82084) - || 2001 BJ70 || 30 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82085) - || 2001 CL20 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82086) - || 2001 CE32 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82087) - || 2001 DR2 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82088) - || 2001 DP47 || 17 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82089) - || 2001 DM64 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82090) - || 2001 DT78 || 22 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82091) - || 2001 DE81 || 26 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (82092) Kalocsa || 2001 DV86 || 27 februari 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, A. Derekas
|-
| (82093) - || 2001 ET12 || 13 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82094) - || 2001 EN17 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82095) - || 2001 EE23 || 15 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82096) - || 2001 FW6 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82097) - || 2001 FD7 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82098) - || 2001 FS14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82099) - || 2001 FK16 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82100) - || 2001 FT17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten